Nicolls ist der Familienname folgender Personen:

 Jasper Nicolls (1778–1849), britischer General
 Matthias Nicolls († 1687), Bürgermeister von New York City, siehe Matthias Nicholls
 Richard Nicolls (1624–1672), erster englische Gouverneur der Provinz New York